Waise bezeichnet:

 Waise, ein Kind, dessen Eltern gestorben sind 
 davon abgeleitet
 einen Begriff im Buchdruck (auch: Hurenkind), siehe Hurenkind und Schusterjunge
 in der Dichtkunst eine einzelne Verszeile ohne Reim, siehe Waise (Verslehre)
 Waise (Reichskrone), einen Edelstein in der Reichskrone
 Sirotci (dt.: „Waisen“), Anhänger der Hussiten in Böhmen

Namen und Titel:

 Die Waise und der Mörder, Melodram
 Waise Lee Hongkonger Filmschauspielerin 

Siehe auch:
 Weise
 Weyse